

Прилад 
Лі́ска, лі́са (від  — «плетінка», «решітка») — слово, що має кілька значень.

 Ліска — те ж саме, що й волосінь. У «Словарі Грінченка» «ліскою» називається плетена волосінь, а «волосінню» — волосінь з кінського волосу.
 Ліска — те ж саме, що й пліт, а також плетена хвіртка, стулка воріт.
 Ліска — очеретяна загорожа у воді для ловлі риби.
 Ліска — ґрати з дерев'яних паличок у сушильні для насипання плодів.

Рослина 
 Ліска — діалектна назва ліщини звичайної, а також ціпка з цієї рослини.

Див. також 
 Леска
 Ліса
 Ліски

Примітки